Julcán (stad), een stad in Peru
Julcán (provincie), een provincie van Peru
Julcán (district), een district van Peru